Беркутово — название населённых пунктов в России:

 Беркутово — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Беркутово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.